Jens Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Jens Fiedler (Kanute) (* 1965), deutscher Kanute
 Jens Fiedler (Handballspieler) (* 1966), deutscher Handballspieler
 Jens Fiedler (Radsportler) (* 1970), deutscher Radsportler